Ім'я Людовик (Людвіг) IX мали деякі європейські правителі: 

 Людовик IX Святий (1215 — 1270) — король Франції (1226 — 1270) (династія Капетингів).
 Людвіг IX Багатий — герцог Лансгут-Баварії (1450 — 1479) (династія Віттельсбахів).
 Людвіг IX (1719 — 1790) — ландграф Гессен-Дармштадтський (1768 — 1790).

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик V
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик X